Topografia
 Cur Jicchak
 Cur Hadassa
 Cur Mosze
 Cur Natan
 Karme Cur

Ludzie o nazwisku Cur
 Cewi Cur
 Dawid Cur
 Ja’akow Cur
 Szemarjahu Ben-Cur
 Ze’ew Cur